Das Slalomrennen im Ski Alpin der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 22. Februar im Skigebiet Rosa Chutor statt. Der erste Lauf wurde um 16:45 Uhr Ortszeit (13:45 Uhr MEZ) ausgetragen, der Zweite um 20:15 Uhr Ortszeit (17:15 Uhr MEZ).

Ergebnisse

Weblinks 
 

Slalom #Manner